Red Bull X-Fighters är en tävling i "freestyle motocross", så kallad FMX. Tävlingen sponsras av energidryckstillverkaren Red Bull. Omkring tio av världens bästa freestyle-åkare bjuds in till varje tävling.

Tävlingen gick från början av stapeln på tjurfäktningsarenor i Madrid och Mexico City. Den första tävlingen hölls i Valencia år 2001. Under 2007 hölls tävlingen även vid Slane Castle på Irland. Tävlingen på Irland var den första som inte hållits på en tjurfäktningsarena, och publiken där uppgick till 35 000 personer. I början var tanken att ha en tävling även i Moskva, men den blev inställd.

Externa länkar 
 Red Bull X-Fighters

Extremsport
Motorsportevenemang
X-Fighters